Asa – imię męskie
 Asa – król Judy
 Asa – rzeka w Kazachstanie 
 ASA – absorpcyjna spektrometria atomowa
 ASA – kwas acetylosalicylowy
 Skala ASA – skala stosowana w anestezjologii

Zobacz też 
 Åsa